О́ттепель — повышение температуры атмосферы до положительных значений зимой или в начале весны в умеренных и высоких широтах Земли. Может также означать:

В истории 
 Оттепель — период в истории СССР после смерти Сталина.
 Оттепель — аналогичный период в Польше.

Художественные произведения 
 «Оттепель» — повесть Ильи Эренбурга.
 «Оттепель» — альбом группы ДДТ.
 «Оттепель» — американский фильм ужасов 2009 года.
 «Оттепель» — российский телесериал 2013 года.